Le nom de Toba peut se référer à :

en Argentine 
 le peuple Toba, amérindiens d'Amérique du Sud, originaires de la région du Chaco en Argentine. 
 le toba, leur langue.

au Burkina Faso 
 Tobam (ou Toba), un village du département et la commune rurale de Yaba, dans la province de Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

en Chine 
 autre nom de la dynastie Wei du Nord, dynastie qui régna en Chine du nord de 386 à 534.

en Indonésie 
 le lac Toba, un lac (également une caldeira) dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie et site d'une éruption cataclysmique, il y a environ 75 000 ans. 
 la théorie de la catastrophe de Toba, selon laquelle l'évolution humaine a été profondément affectée par la catastrophe volcanique précitée.
 les Batak Toba, un des groupes batak dans le nord de Sumatra.

au Japon 
 Toba, une ville dans la préfecture de Mie, au Japon.
 l'empereur Toba, un empereur du Japon de 1107-1123,
 l'empereur Go-Toba, autre empereur du Japon de 1183 à 1198.

en Roumanie 
 le tóbă se réfère à une saucisse roumaine.

en Serbie 
 Toba, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine. Il  fait partie de la municipalité de Nova Crnja dans le district du Banat central.

Culture 
 toba, une des transcriptions latines du  du Calendrier copte.
 Toba, un personnage de la série télé française « L'Île aux enfants ».
 T. O. B. A., la Theatre Owners Booking Association, un circuit afro-américain important de salles de théâtre aux États-Unis.

Sciences et technologies 
 un traducteur de langages informatiques, du Java vers le C, développé par l'Université d'Arizona, qui supporte le Java 1.1 mais pas de versions postérieures.

Patronyme 

Andreas Toba, gymnaste allemand

Paronyme 
 Todas, ethnie d'Inde du Sud (Tamil Nadu, Nilgiris)

Homonymie de toponyme